Венус Терцо (* 1967) — канадська акторка. Лауреатка канадської премії «Лео» (1999).

Терцо — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Терцо-д'Аквілея — муніципалітет у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.
 Борго-ді-Терцо — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.